Weibin Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weibin Qu (härad i Kina, Shaanxi), 
 Weibin Qu (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar